dorpen met een gekozen burgemeester op Guam, zie Bestuurslagen per land in Australië en Oceanië
 de hoofdstad van het eiland Rota (Noordelijke Marianen)
 een pajong (een soort ceremoniële parasol)